Csehország
 Křenovice, település a Píseki járásban
 Křenovice, település a Přerovi járásban
 Křenovice, település a Vyškovi járásban